Корона има више значења:

 Корона (астрономија), задњи део атмосфере Сунца и осталих звезда
 Корона (музика), знак за продужено трајање тона или паузе
 Корона (астрогеологија), облик рељефа на Венери и месецу Миранди
 Корона (електрика), ниска енергетска пражњења
 Корона вирус
 Корона (репер), српски репер

Насеља:

Насељe у САД:

 Корона (Калифорнија), град у савезној држави Калифорнија

Насеља у Италији:

 Корона (Болцано), насеље у округу Болцано
 Корона (Бреша), насеље у округу Бреша
 Корона (Горица), насеље у округу Горица